Chester, Nueva York es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York:
Chester, un pueblo del condado de Orange.
Chester, una villa en ese pueblo.
Chester, un pueblo del condado de Warren.